Norodom Sihamoni (en  ; né le  à Phnom Penh) est roi du Cambodge depuis le , lorsqu'il a succédé à son père, Norodom Sihanouk, qui avait abdiqué.

Famille et origines 
Norodom Sihamoni est fils de la dernière épouse du roi Sihanouk, la reine Monineath, née Paule-Monique Izzi, épouse de l'ancien roi depuis . Le nom de Sihamoni est issu de la contraction de Sihanouk et Monineath.

Fervent francophile, il s'essaie à la poésie et à la musique, comme son père en son temps. Il parle couramment anglais, tchèque, français et russe.

 Études et vie professionnelle 
En 1959, Norodom Sihamoni intègre l'école Norodom, puis le lycée français René-Descartes de Phnom Penh, jusqu'en 1962, année où à l’âge de  il part étudier à Prague. Il en sortira, en 1975, diplômé des hautes études artistiques du conservatoire ; il en a gardé jusqu’à nos jours une maitrise de la langue tchèque.

En , alors qu’il étudie à Pyongyang, il est invité à participer aux commémorations du premier anniversaire de la prise de Phnom Penh par les forces khmères rouges ; en fait il sera assigné à résidence au Palais royal avec ses parents et son frère, le prince Narindrapong. Il ne recouvrera la liberté qu’au début de 1979, à la chute du régime de Pol Pot.

De 1981 à 2000, Norodom Sihamoni est professeur de danse classique à Paris et cumule ce poste avec, de 1993 à 2003, celui d’ambassadeur du Cambodge auprès de l’UNESCO. À ce titre, il contribue à faire proclamer le ballet royal du Cambodge comme partie intégrante du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

 Roi du Cambodge 
Bien que pressenti, il ne s'est avéré être l'héritier que lors des derniers mois du règne de son père. Après l’abdication, le , de son père Norodom Sihanouk, Norodom Sihamoni est élu roi à l'unanimité le  suivant par le Conseil du Trône. Le choix de Norodom Sihamoni parmi les fils de Sihanouk est motivé par son côté effacé compatible avec le caractère autoritaire du Premier ministre Hun Sen.

En , Norodom Sihamoni effectue une visite en Corée du Nord, avec laquelle le Cambodge a établi des liens étroits sous le règne de Norodom Sihanouk.

En , Norodom Sihamoni gracie Sam Rainsy, ancien chef de l'opposition et exilé en France depuis 2010 à la suite de persécutions judiciaires et politiques dans son pays.

En , à la suite de la crise provoquée par le résultat des élections législatives (renomination de Hun Sen face à une opposition en boycott politique), Norodom Sihamoni demande à Hun Sen de former un nouveau gouvernement dans le respect de l'unité nationale.

En , il est la cible d'un photomontage pornographique gay circulant sur Facebook. Une enquête est ouverte, et trois individus sont recherchés.

En , il relocalise 60 magistrats, juges, et procureurs à de nouveaux postes dans le pays, dans une démarche de restauration de l'indépendance judiciaire et de réduction de la corruption au Cambodge.

Un article du magazine L'Express'', rédigé par Dominique Lagarde, et daté de 2010 décrit un monarque désenchanté par sa destinée royale, qui se sentirait « enfermé dans une prison dorée », alors qu'il s'épanouissait dans la danse avant son accession au trône.

Autres fonctions 
Norodom Sihamoni est associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis le , au fauteuil d'Eugen Ewig. Le , il est installé dans cette institution lors d'une cérémonie sous la coupole de l'Institut de France.

Ascendance

Décorations et distinctions

Décorations étrangères 
  ()
  Collier de l'ordre du Chrysanthème ()
  Grand-croix de l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare ( Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem)
  Grand-croix de l'ordre de l'Immaculée Conception de Vila Viçosa ()

Distinctions 
 Premier prix de danse classique
 Médaille d'argent de la Ville de Paris
 Docteur honoris causa de l'Académie tchèque des arts musicaux

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des dirigeants actuels des États
 Liste des monarchies dans le monde
 Monarques du Cambodge

Liens externes 

Roi du Cambodge
Diplomate cambodgien
Personnalité politique cambodgienne
Ambassadeur auprès de l'UNESCO
Grand-croix de la Légion d'honneur
Grand-croix de l'ordre de l'Immaculée Conception de Vila Viçosa
Récipiendaire de l'ordre du Chrysanthème
Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
Docteur honoris causa d'une université en Tchéquie
Élève du Conservatoire de Prague
Histoire du Cambodge
Naissance en mai 1953
Naissance à Phnom Penh
Monarque cambodgien du XXIe siècle